Галисија има више значења:
 Галисија (Чикомусело), насеље у Мексику у општини Чикомусело
 Галисија (Ла Перла), насеље у Мексику у општини Ла Перла

Види још 
 Галиција (вишезначна одредница)